Pessoas
Francisco José (jornalista)
Francisco José (cantor)
Francisco José I da Áustria, imperador austro-húngaro (Franz Joseph I)
Terra de Francisco José, arquipélago

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos